Черо́не () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Чероне, Джеки (1914—1996) — американский гангстер итальянского происхождения.
 Чероне, Пьетро (1566—1625) — итальянский теоретик музыки.
 Чероне, Эрсилио (род. 1962) — итальянский футболист.